|-
| (23001) 1999 VS89||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23002 Джилхірш (Jillhirsch)||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23003 Зимінський (Ziminski)||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23004) 1999 VH114||||9 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (23005) 1999 VJ114||||9 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 23006 Пазден (Pazden)||||13 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23007) 1999 VC145||||13 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 23008 Ребеккаджонс (Rebeccajohns)||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23009) 1999 VL149||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23010 Кетіфінч (Kathyfinch)||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23011 Петах (Petach)||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23012) 1999 VM166||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23013 Керолсміт (Carolsmyth)||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23014 Волштайн (Walstein)||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23015) 1999 VQ179||||6 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23016 Майклрош (Michaelroche)||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23017 Адвінкула (Advincula)||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23018 Аннморіарті (Annmoriarty)||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23019 Томґреґорі (Thomgregory)||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23020) 1999 WY2||||27 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (23021) 1999 WR3||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23022) 1999 WJ4||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23023) 1999 WA7||||28 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (23024) 1999 WM7||||28 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (23025) 1999 WR9||||30 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23026) 1999 WV9||||30 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23027) 1999 WV17||||30 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23028) 1999 XV3||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (23029) 1999 XF4||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 23030 Джимкенеді (Jimkennedy)||||4 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (23031) 1999 XX7||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23032 Фоссі (Fossey)||||3 грудня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (23033) 1999 XU10||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (23034) 1999 XJ15||||5 грудня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (23035) 1999 XS17||||2 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23036) 1999 XF18||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23037) 1999 XM18||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23038 Джефбаугмен (Jeffbaughman)||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23039) 1999 XP20||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23040 Латам (Latham)||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23041 Гюнт (Hunt)||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23042 Креґпітерс (Craigpeters)||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23043) 1999 XN25||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23044 Стародуб (Starodub)||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23045 Сарахокен (Sarahocken)||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23046 Стівенґордон (Stevengordon)||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23047 Іссерофф (Isseroff)||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23048 Девіднельсон (Davidnelson)||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23049) 1999 XT30||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23050) 1999 XJ36||||6 грудня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (23051) 1999 XF37||||7 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (23052) 1999 XK37||||7 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (23053) 1999 XD42||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23054 Томаслінч (Thomaslynch)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23055 Барбджюетт (Barbjewett)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23056) 1999 XL44||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23057 Анжелавілсон (Angelawilson)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23058) 1999 XP45||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23059 Паульпайно (Paulpaino)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23060 Шеперд (Shepherd)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23061 Блюгласс (Blueglass)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23062 Доннамуні (Donnamooney)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23063 Ліхтман (Lichtman)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23064 Метмілер (Mattmiller)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23065) 1999 XF54||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23066 Іхедун (Yihedong)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23067 Ішаджаін (Ishajain)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23068 Тайяджі (Tyagi)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23069 Каппс (Kapps)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23070 Коусса (Koussa)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23071 Тіналю (Tinaliu)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23072) 1999 XS71||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23073) 1999 XT75||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23074 Саракірш (Sarakirsch)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23075) 1999 XV83||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23076) 1999 XP93||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23077) 1999 XZ93||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23078) 1999 XB95||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 23079 Мунгія (Munguia)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23080) 1999 XH100||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23081) 1999 XQ105||||11 грудня 1999||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (23082) 1999 XK107||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (23083) 1999 XU110||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (23084) 1999 XU113||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23085) 1999 XM116||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (23086) 1999 XB118||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (23087) 1999 XL118||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (23088) 1999 XR118||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (23089) 1999 XC119||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (23090) 1999 XX121||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 23091 Стансілл (Stansill)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23092) 1999 XT136||||14 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (23093) 1999 XW136||||14 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (23094) 1999 XF143||||15 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (23095) 1999 XP144||||15 грудня 1999||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| 23096 Міхіка (Mihika)||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23097) 1999 XF157||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23098 Хуанхуан (Huanghuang)||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23099) 1999 XA160||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23100) 1999 XN164||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

23000